Slovo Reduta není jednoznačné a může označovat více různých objektů:

obecný význam
Reduta – pevnostní stavba
Reduta (antické Řecko) – budova ve starém Řecku pro hudební představení

významné stavby
Reduta (Bratislava) – palác v Bratislavě, sídlo Slovenské filharmonie
Reduta (Spišská Nová Ves) – secesní budova ve Spišské Nové Vsi, sídlo Spišského divadla

v kultuře
Reduta Jazz Club – jazzový a společenský klub v Praze na Národní třídě
Divadlo Reduta – nejstarší divadelní budova ve střední Evropě v Brně na Zelném trhu